La palabra Snape puede referirse a:

Lugares 

 Snape, localidad de Inglaterra, en Suffolk.
 Snape, localidad de Inglaterra, en Yorkshire.
 Isla Snape, isla situada en la bahía de Hudson, en Canadá.

Personajes de ficción 
Severus Snape, uno de los personajes principales de la saga Harry Potter.